Il ballo del qua qua è il titolo italiano di una canzone di grande notorietà internazionale intitolata Der Ententanz ("Il ballo dell'anatra"), composta dallo svizzero Werner Thomas. La versione italiana, riarrangiata da T. Rendall e Lorenzo Raggi e cantata da Romina Power, venne pubblicata nel 1981 e compare nell'album di Al Bano & Romina Power Felicità, pubblicato in Italia nel 1982.

La musica 
La musica originale è stata composta negli anni cinquanta dal musicista svizzero Werner Thomas. È stata adattata con parole diverse in molteplici nazioni, spesso abbinandola ad altri animali per esigenze di metrica del testo (per esempio in inglese è The Chicken Dance, cioè "Il ballo del pollo"), ed usata nel corso degli anni come colonna sonora in vari film e serie televisive, come ad esempio Il trafficone, L'affittacamere, Biancaneve & Co. o The Big Bang Theory, nonché come sigla del programma televisivo di Antonio Ricci Paperissima - Errori in TV, in onda su Canale 5 dal 1990. La versione italiana è composta, appunto, da Lorenzo Raggi, ed è l'unica, insieme a quella francese, a usare degli starnazzi all'inizio e alla fine.

Il brano 
Il ballo del qua qua è una canzone pensata principalmente per i bambini ed anche un inno alla felicità (prendi sotto braccio la felicità).

Lanciata da Romina Power nel corso della trasmissione Fantastico 2, la canzone è rimasta senz'altro la più conosciuta nella carriera della Power da solista, al di fuori del duo formato con il marito Albano Carrisi. Tra i coristi ci sono stati Silvia Annichiarico, Paola Orlandi, Lalla ed Eloisa Francia, Mario Balducci, Moreno Ferrara e Silvio Pozzoli (che cantano la quarta strofa insieme alla Power).

Il disco 
Il ballo del qua qua si dimostrò essere un grande successo commerciale, riuscendo ad arrivare alla prima posizione della classifica dei 45 giri più venduti in Italia il 24 aprile 1982, e rimanendo stabilmente in top 10 per sei mesi, dal gennaio al giugno del 1982. Alla fine dell'anno il singolo risultò essere il sesto più venduto dell'anno.

Tracce 
Lato A
 Il ballo del qua qua
Lato B
 Paolino Maialino

Le traduzioni internazionali della canzone 

 Inglese: The birdy dance, The Chicken Dance
 Portoghese Brasiliano: Baile dos Passarinhos
 Bulgaro: Патешкият танц (Pateškijat tanc)
 Ceco: Ptačí tanec (kuřátka)
 Olandese: De Vogeltjesdans
 Estone: Tibutants
 Finlandese: Tiputanssi
 Francese: La danse des canards
 Tedesco: Ententanz, Vogerltanz
 Greco: Τα παπάκια (Gli anatroccoli)
 Ebraico: ריקוד הציפורים (Rikud HaTziporim)
 Ungherese: Kacsatánc (dalla versione spagnola)
 Islandese: Fugladansinn
 Giapponese: 可笑しい鳥 (Okashii Tori - "L'uccello matto")
 Coreano: 모두가 천사라면 (Moduga cheonsaramyeon - Se tutti fossero angeli)
 Lituano: Ančiukų šokis (Il ballo dell'anatroccolo)
 Norvegese: Fugledansen
 Portoghese: Passarinhos a bailar
 Polacco: Kaczuszki, Kaczuchy (Anatroccoli)
 Rumeno: Rața (Anatra)
 Russo: Танец маленьких утят (Tanec malen'kich utjat) - "Il ballo dei piccoli anatroccoli"
 Slovacco: Kačací tanec / Vrabčák (Ballo dell'anatre / Il passero)
 Sloveno: Račke (Anatre)
 Spagnolo: El baile de los pajaritos
 Svedese: Fågeldansen ("Il ballo dell'uccello ", chiamato anche "Kycklingdansen" - "Il ballo del pollo". Talvolta è usato anche il titolo inglese "Chicken Dance")

Classifica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni